Улица Ухтомского. Большинство улиц названы в честь крестьянина по происхождению, железнодорожника, революционера А. В. Ухтомского. Второе по частоте имя принадлежит князю А. А. Ухтомскому — академику-физиологу.

Улица Ухтомского 
 Улица Ухтомского (Днепродзержинск)
 Улица имени А. А. Ухтомского (Златоуст)
 Улица Ухтомского (Ижевск)
 Улица Ухтомского (Ильинский)
 Улица Ухтомского — ныне Улица Бурхана Шахиди (Казань)
 Улица Ухтомского (Красноуфимск)
 Улица Ухтомского (Магнитогорск)
 Улица Ухтомского (Пенза)
 Улица Ухтомского (Рузаевка)
 Улица Ухтомского (Рыбинск)
 Улица Ухтомского (Уфа)
 Улица Ухтомского (Электрогорск)
 Улица Ухтомского (Ярославль)
 Улица Ухтомского (Тверь)
 Улица Ухтомского (Лыткарино)

Ухтомская улица 
 Ухтомская улица (Москва)
 Ухтомская улица (Екатеринбург)
 Ухтомская улица (Малоярославец)

Переулок Ухтомского 

 Переулок Ухтомского (Череповец)
 Переулок Ухтомского (Уфа)